Dziewiąte zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2015/2016 odbyły się w japońskim Sapporo na skoczni Ōkurayamie. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego, które zostały rozegrane 29 stycznia wygrał reprezentant gospodarzy, Taku Takeuchi ex-aequo z Dawidem Kubackim, a do zawodów awansowali wszyscy Polacy. W rozegranym dzień później całe podium należało do Słoweńców: triumfował Peter Prevc, przed bratem Domenem i Robertem Kranjcem, a najwyżej sklasyfikowanym Polakiem został Maciej Kot, plasując się na 12. miejscu. Do drugiego konkursu indywidualnego z powodu dużej liczby skoczków (66) również przeprowadzono eliminacje, w których zwyciężył Joachim Hauer. Zwycięstwo w drugim konkursie indywidualnym powędrowało do Andersa Fannemela, który w pierwszej serii ustanowił nowy rekord obiektu. Sporą niespodzianką było niezakwalifikowanie się do drugiej serii Kamila Stocha, który wówczas zdobył najwięcej punktów do klasyfikacji generalnej ze wszystkich polskich reprezentantów, a ta sztuka również nie udała się Kubackiemu. Ponownie najwyżej z Polaków sklasyfikowano Kota, który zanotował spadek o jedno miejsce względem poprzedniego dnia.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Sapporo był Yuji Nishimori, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Mika Jukkara, a jego asystentem – Marko Mlakar.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Sapporo

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Sapporo
Puchar Świata w skokach narciarskich w Sapporo
2016 w Japonii